Искра — село в Сакмарском районе Оренбургской области в составе Егорьевского сельсовета.

География 
Находится на левом берегу реки Каргалка на расстоянии примерно 22  километра по прямой на северо-запад от районного центра села Сакмара.

Население
Постоянное население составляло 278 человек в 2002 году (русские 68%), 257 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района